Константи́н Васи́льевич Ивано́в:

 Иванов, Константин Васильевич (1890—1915) — чувашский поэт, зачинатель чувашской литературы.
 Иванов, Константин Васильевич (1894—1977) — русский офицер, участник Белого движения, полковник.
 Иванов, Константин Васильевич (1922—1987) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.